Тете́ря може значити:
 Тетеря — те саме що тетерук, вид птахи.
 Тетеря — те саме, що глухи́й.
 Тетеря (страва)
 а) страва з борошна та пшона;
 б) страва із сухарів або хліба з водою, сіллю, цибулею та олією.

Особи 
 Тетеря Віктор Михайлович — український співак (тенор), народний артист України (2018).
 Тетеря Павло Іванович (* бл. 1620 — † бл. 1670) — гетьман Правобережної України (1663—1665).

Примітки

Посилання